Alameda Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

* Alameda Creek (Koyuk River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Nome)
 Alameda Creek (Kentucky Creek), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 Alameda Creek (San Francisco Bay), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Alameda Creek (Copano Creek), Fluss im Bundesstaat Texas
 Alameda Creek (Jack Creek), Fluss im Bundesstaat Wyoming

Alameda Creek steht für:
 Alameda Creek Quarries Regional Park, einen Park im Bundesstaat Kalifornien